

Муніципалітети у Франції 
 Кабане () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон
 Кабане () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн
 Кабане - місцева громада у Лесото, у районі Мохалес-Хук.

Інше 
Кабане (титул)